Иван Решетник:
 Решетник, Иван Григорьевич (1924—1945) — Герой Советского Союза.
 Решетник, Иван Семёнович (1924—1968) — Герой Советского Союза.